Ehestreik ist der Titel von
 Ehestreik (1935), deutsche Filmkomödie von Georg Jacoby
 Ehestreik (1953), deutsche Filmkomödie von Joe Stöckel